Die 220. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  220. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  220ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  220. Schützendivision (Sowjetunion), aufgestellt 1941 als 220. motorisierte Schützendivision im Gebiet Smolensk, wegen Fahrzeugmangel am 21. Juli 1941 umbenannt in 220. Schützendivision, eingesetzt bei der Rückeroberung von Orsha, Minsk, Grodno und der Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte, 1945 beteiligt an der Kesselschlacht von Heiligenbeil, im gleichen Jahr aufgelöst

Liste militärischer Divisionen nach Nummern